Une résine formaldéhyde (ou résine formol) (pré-polymère) peut désigner un polycondensat (ou polymère de condensation) thermodurcissable :
 urée-formaldéhyde (sigle UF) ;
 mélamine-formaldéhyde (« mélamine ») (Formica…) (MF) ;
 phénol (phénol, crésol, résorcine, xylénol)-formaldéhyde ou formo-phénolique (Bakélite…) (PF) : voir Phénoplaste.

Articles connexes 
 Furfural, pouvant remplacer le méthanal dans la condensation phénolique.
 Libérateur de formaldéhyde

Résine synthétique
Polymère organique
Thermodurcissable